

Geografia

Belgio 
 Trois-Ponts – comune nella provincia di Liegi (Vallonia)

Francia 
 Ponts – comune nel dipartimento della Manica (Normandia)
 Ponts-et-Marais – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)

Spagna 
 Ponts – comune nella provincia di Lleida (Catalogna)

Pagine correlate 
 Les Ponts – pagina di disambiguazione
 Pont – pagina di disambiguazione